Le Grand Prix moto d'Australie 2017 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2017. 

Cette  du Grand Prix moto d'Australie s'est déroulée du 20 au  sur le Circuit de Phillip Island. Au terme de la course Moto3, l'espagnol Joan Mir est sacré champion du monde de la catégorie.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes et références 

Grand Prix moto d'Australie
Sport en Australie en 2017
Sport en octobre 2017
Australie